Valjakka ist der Familienname folgender Personen:

 Risto Valjakka (1933–2007), finnischer Biologe
 Taru Valjakka (geb. 1938), finnische Opernsängerin (Sopran)